Matcze – wieś w Polsce w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Matcze – dawna leśniczówka w Polsce w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Matcze – dawna gromada